Волоцкая — женская форма русской фамилии Волоцкий.

Фамилия 
 Волоцкая, Ольга — бард.

Топоним 
 Волоцкая — деревня. См. также 
 Волоцкие
 Князья Волоцкие